Скорупа () — польская фамилия.

Известные носители:

 Скорупа, Адам (род. 1975) — польский композитор и звукорежиссёр.
  (род. 1959) — польский волейболист, отец Катажины и Малгожаты Скорупа.
 Скорупа, Катажина (род. 1984) — польская волейболистка, сестра-близнец Малгожаты Скорупы.
 Скорупа, Малгожата (род. 1984) — польская волейболистка, сестра-близнец Катажины Скорупы.
  (род. 1951) — польский тяжелоатлет.